Émile Lévy ou Emil Levy peut désigner :
 Émile Lévy (1826-1890), un peintre français ;
 Emil Levy (1855-1917), un romaniste, provençaliste et lexicographe allemand ;
 Émile Lévy (1879-1953), un rabbin allemand.